SPL kan stå för:

 Suomen Palloliitto (Finlands Bollförbund)
 Scottish Premier League
 Ljudtrycksnivå (Sound Pressure Level)